El Torneig de Cleveland 2022, oficialment conegut com a Tennis in the Land 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 d'agost de 2022 al club de tennis Jacobs Pavilion de Cleveland, Estats Units.

La tennista russa Liudmila Samsonova va guanyar el segon títol de la temporada consecutivament.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Cleveland